Forfarshire bedeutet:

 früherer Name der traditionellen Grafschaft Angus (Schottland) bis 1928
 Forfarshire (Wahlkreis), ein ehemaliger schottischer Unterhauswahlkreis
 ein 1838 gesunkener Raddampfer, siehe Forfarshire (Schiff)